Kassbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Erich Kassbaum (1885–1930), deutscher Architekt
 Gustav Kassbaum (1878–1929), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Kassebaum